Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1988/89 war die 40. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nord abgestiegen, aus der Landesliga kamen die drei Aufsteiger SV Grohn (Rückkehr nach 24 Jahren), VfB Komet Bremen (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) und TSV Melchiorshausen (erstmals in der höchsten Bremer Amateurklasse) hinzu.

Sieger wurde zum zehnten Mal der Blumenthaler SV. Er qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord. Dort konnte er sich gegen die Amateurmannschaft des Hamburger SV sowie den VfB Kiel jedoch nicht durchsetzen.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die FT Geestemünde musste die Verbandsliga nach zwölf Spielzeiten wieder verlassen, der SV Grohn nach einer Saison und der SV Hemelingen nach zwei Jahren.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1988/89 im deutschen Fußball-Archiv

1988
Fußballsaison 1988/89